Wienerwald kan syfta på:

 Wienerwald (snabbmatskedja) – en snabbmatskedja, främst inriktad på kycklingprodukter

Geografi

Österrike

Wienerwald, Österrike – ett naturområde i Österrike, 
 Wienerwald (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Mödling,

Se även 
 Wienerwaldsee – en sjö i Österrike